Wandle River ist der Name folgender Flüsse:

 Wandle River (Arthur River), Nebenfluss des Arthur River im australischen Bundesstaat Tasmanien.
 Wandle River (Neuseeland), Nebenfluss des Mason River, Neuseeland

Siehe auch:
 River Wandle, Fluss in London